Copa América 2021 (grupp A) spelades mellan den 14 och 28 juni 2021.

Tabell

Matchdag 1

Argentina mot Chile

{{Resultat med trupp|id=ARG-CHI
|nr       = 3
|bild     = 
|datum    = 14 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lionel Messi 
|mål2     =  Eduardo Vargas
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|domare   = 
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Paraguay mot Bolivia

{{Resultat med trupp|id=PAR-BOL
|nr       = 4
|bild     = 
|datum    = 14 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Alejandro Romero Gamarra Ángel Romero 
|mål2     =  Erwin Saavedra
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|domare   = 
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Alejandro Romero Gamarra
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 2

Chile mot Bolivia

{{Resultat med trupp|id=CHI-BOL
|nr       = 7
|bild     = 
|datum    = 18 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ben Brereton 
|mål2     = 
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Eduardo Vargas
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Uruguay

{{Resultat med trupp|id=ARG-URU
|nr       = 8
|bild     = 
|datum    = 18 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Guido Rodríguez 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 3

Uruguay mot Chile

{{Resultat med trupp|id=URU-CHI
|nr       = 11
|bild     = 
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Luis Suárez 
|mål2     =  Eduardo Vargas
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Charles Aránguiz
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Paraguay

{{Resultat med trupp|id=ARG-PAR
|nr       = 12
|bild     = 
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Papu Gómez 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|domare   =  
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Ángel Di María
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 4

Bolivia mot Uruguay

{{Resultat med trupp|id=BOL-URU
|nr       = 15
|bild     = 
|datum    = 24 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Jairo Quinteros Edinson Cavani
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Chile mot Paraguay

{{Resultat med trupp|id=CHI-PAR
|nr       = 16
|bild     = 
|datum    = 24 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Braian Samudio Miguel Almirón
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Matchdag 5

Uruguay mot Paraguay

{{Resultat med trupp|id=URU-PAR
|nr       = 19
|bild     = 
|datum    = 28 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Edinson Cavani 
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bolivia mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=BOL-ARG
|nr       = 20
|bild     = 
|datum    = 28 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = Erwin Saavedra 
|mål2     =  Papu Gómez Lionel Messi Lautaro Martínez
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 
|domare   =
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Officiell hemsida

Noter 

A